Káprázat, Elias Canetti regénye
 Káprázat, Mark W. Tiedemann sci-fi regénye
 Káprázat, Mircea Cărtărescu regénytrilógiája